Красивое — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Красивое — село в Есильском районе Акмолинской области.

Россия 
 Красивое — посёлок в Коношском районе Архангельской области
 Красивое — село в Мичуринском районе Тамбовской области 
 Красивое — село в Сладковском районе Тюменской области
 Красивое — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.

Украина 
 Красивое — село в Первомайском районе Харьковской области.

Озёра 
 Красивое (озеро, Сахалинская область)
 Красивое (озеро, Чукотский автономный округ)

См. также 
 Красивая
 Красивое Озеро